Singoalla kan syfta på:

Singoalla (roman) – en roman av Viktor Rydberg
Singoallablus –  ett damplagg i folklore-stil
Singoalla (opera) – en svensk opera i fyra akter
Singoalla (pjäs) –
Singoalla (musikalbum) – ett album av Joakim Thåström och Hell
Singoalla (film) – en svensk-fransk dramafilm från 1949 baserad på en roman av Viktor Rydberg
Singoalla (balett) – en balett av Jan Carlstedt
Singoalla (kex) –  ett mördegskex från Göteborgs Kex
 Singoalla (segelbåt) – en tidigare svensk bermudariggad skärgårdskryssare